Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее и продолжалась до декабря 2015 года, выйдя за пределы страны и распространившись на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, США, Испанию и Мали. Случай уникален тем, что эпидемия этой лихорадки началась в Западной Африке впервые, вследствие чего врачи в затронутых странах не имеют опыта борьбы с ней, а среди населения возможны возникновение паники и распространение дезинформации. Различные национальные и международные организации, в том числе Центр по контролю и профилактике заболеваний США, Европейская комиссия, Роспотребнадзор, Экономическое сообщество стран Западной Африки, направили средства и персонал, чтобы помочь гвинейскому правительству противостоять эпидемии. По словам , генерального директора ВОЗ по безопасности в области здравоохранения, эта вспышка — сильнейшая из всех вспышек лихорадки Эбола в их практике.

29 января 2015 года ВОЗ сообщила, что заболеваемость Эболой упала до самого низкого за последние семь месяцев уровня.

29 декабря 2015 года ВОЗ объявила об окончании эпидемии Эболы в странах Западной Африки.

Первоначальная вспышка в Гвинее 
Первые случаи заболевания лихорадкой были зарегистрированы в Конакри, столице Гвинеи, а также в южных районах страны 9 февраля 2014 года, но исследования европейских ученых по определению первоисточника заражения показали, что всё началось на 2 месяца раньше, в южных районах Гвинеи на границе с Либерией:
 В деревне Мелианду около населенного пункта Гекеду (префектура Гекеду) 2 декабря 2013 заболел 2-летний ребёнок (случай S1). Симптомы: лихорадка, стул с кровью, тошнота. Ребёнок умер 6 декабря 2013 года, заразив всю семью. Как заразился сам ребёнок, не выяснено.
 13 декабря умерла мать ребёнка (S3). 25 декабря заболела 3-летняя сестра ребёнка — она умерла 29 декабря (S2). Бабушка ребёнка (S4) и няня (S5) умерли 1 января и 2 февраля соответственно.
 Деревенская повитуха (S6) заразила другую семью (S13) в деревне Данду Помбо, она была госпитализирована 25 января в Гекеду и умерла 2 февраля.
 При похоронах бабушки ребёнка заразились жители деревни Дава, в том числе её сестра (S7), которая потом заразила жителей деревни Гбанду (3 смерти с 9 по 12 марта) и умерла 26 января.
 Жители деревни Дава заразили жителей района Баладу в городе Гекеду (14 смертей в марте).
 От первой семьи заболевших (и от жителей деревни Дава) заразился медицинский работник (S14), который заразил свою семью в городе Гекеду, сам заболел 5 февраля, был переведён в госпиталь в городе Масента и умер 10 февраля, заразив врача (S15) — тот заболел 19 марта, умер 24 марта. В городе заболели ещё 15 человек (умерли с 10 по 29 марта).
 Врач (S15) из города Масента заразил своих братьев (S16) и (S17) — они заболели 24 февраля, умерли 7 и 8 марта. Второй из братьев перенёс заболевание в город Кисидугу (5 смертей с 7 по 26 марта).
 Только 10 марта 2014 больницы и медицинские учреждения населенных пунктов Гекеду и Масента наконец предупредили министерство здравоохранения Гвинеи.
 Только спустя два дня — 12 марта — о непонятной смертельной болезни был предупрежден местный отдел международной организации «Врачи без границ», который работает в Гекеду с 2010 года (по проекту борьбы с малярией).
 Команда, высланная министерством здравоохранения Гвинеи, достигла места эпидемии только 14 марта.
 Команда «Врачей без границ» из Европы прибыла на место эпидемии только 18 марта. Тогда и было начато реальное эпидемиологическое исследование, собраны образцы крови и посланы для анализа в лаборатории Лиона (Франция) и Гамбурга (Германия).

Информацию о том, что это заболевание оказалось именно лихорадкой Эбола, власти Гвинеи подтвердили только 25 марта, сославшись на результаты исследований, проведённых лабораторией французского Института Пастера в Лионе. 26 марта Институтом Пастера было заявлено, что штамм вируса — Zaire ebolavirus. Также 26 марта в Гвинее Министерство здравоохранения ввело запрет на употребление в пищу достаточно популярного в этой стране мяса летучих мышей, так как именно эти животные считаются самыми опасными распространителями вируса.

В результате ещё до конца марта 2014 года (13 неделя) было зафиксировано 111 неподтверждённых случаев заражения с 79 смертями (уровень смертности 71 %) в префектурах Гекеду, Масента и Кисидугу.

31 марта Центр по контролю и профилактике заболеваний США отправил в Гвинею команду из 5 человек для содействия Министерству здравоохранения Гвинеи и ВОЗ в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола.

2 августа Роспотребнадзор направил в Гвинейскую Республику двух ведущих российских вирусологов: академика РАН В.В. Малеева и профессора М.Ю. Щелканова для проведения рекогносцировочных исследований, инициирования переговоров с Министерством здравоохранения Республики Гвинея, установления контактов с местными специалистами и подготовки плацдарма для развёртывания российского противоэпидемического корпуса .

21 августа Роспотребнадзор отправил в Гвинею бригаду специалистов, состоящую из вирусологов, эпидемиологов и микробиологов для диагностики лихорадки Эбола и борьбы с ней.

Ситуация в регионах 

На 14 января 2015 года зарегистрировано 21200 случаев заболеваний в Гвинее, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Сенегале, США и Испании суммарно. Число жертв лихорадки составляет не менее 8290 человек.

По данным на 10 апреля, в регионе находилось около 50 профессиональных врачей, и в ближайшее время туда должны были быть направлены ещё примерно 50 человек медперсонала. 24 октября председатель Совета ЕС Херман Ван Ромпей сообщил, что Европейский Союз решил увеличить фонд по борьбе с эпидемией Эболы до миллиарда евро вместо планируемых ранее 600 млн евро.
23 октября выявлен первый случай заражения вирусом Эбола в Мали. По информации министерства здравоохранения страны, заражённой оказалась двухлетняя девочка, приехавшая вместе с бабушкой из Гвинеи. Ребёнок был помещён в больницу города Каес.
29 декабря первый случай заболевания вирусом Эбола был зафиксирован в Шотландии. В настоящее время медицинский работник, который только что вернулся из Западной Африки, находится на лечении в больнице в Глазго.

Гвинея 

По данным на 29 апреля 2014 года, число известных случаев заболевания составляет 221, включая 146 смертельных. Из общего числа подтверждены лабораторно 66. Больными лихорадкой Эбола также признаны 15 медработников. Ведётся наблюдение за 488 контактировавшими с носителями заболевания; 453 контактировавших наблюдались и были признаны не вызывающими опасений.

Префектуры Гвинеи сообщают следующие данные: Конакри — 20 больных (лабораторно подтверждены все),  (расположенная в окрестностях границ с Либерией и Сьерра-Леоне) — 96 больных (лабораторно подтверждены 32),  — 28 больных (лабораторно подтверждены 12),  — 9 больных (лабораторно подтверждён 1),  и  вместе — 5 больных (лабораторно подтверждён 1).

По данным на 16 сентября вирусом Эбола в Гвинее заражено 936 и погибло 595 человек.

29 декабря 2015 года ВОЗ объявила об окончании эпидемии Эболы в Гвинее.

Либерия 

В связи с эпидемией Эбола 6 августа в Либерии объявлено чрезвычайное положение. По данным на 16 сентября вирусом Эбола в Либерии заражено 2407 и погибло 1296 человек.

В ночь с 16 на 17 августа в результате нападения на карантинный центр из 29 пациентов центра 17 скрылись. По сообщениям на 19 августа все сбежавшие пациенты, зараженные вирусом, найдены.

3 сентября 2015 года прошло 42 дня с момента последнего зафиксированного случая заражения; ВОЗ объявила о завершении вспышки вируса Эбола.

Сьерра-Леоне 
По данным на 16 сентября вирусом Эбола в Сьерра-Леоне заражено 1620 и погибло 562 человека.
7 ноября 2015 года ВОЗ сообщила о завершении вспышки на территории Сьерра-Леоне.

Нигерия 

20—30 июля 2014 года в Нигерии был зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола.

На 16 августа сообщается о 15 заразившихся и 4 скончавшихся пациентах. Под надзором врачей находится около 200 человек. Состояние 5-ти человек из числа заразившихся улучшилось. 19 августа власти Нигерии сообщили, что четыре человека, заболевших вирусом Эбола, полностью выздоровели и выписаны из больницы.

По данным ВОЗ на 18 сентября заражено 21 и погибло 8 человек.
20 октября ВОЗ официально объявила о том, что вспышку вируса Эбола в Нигерии можно считать законченной.

Сенегал 
Первый и пока единственный подтверждённый случай заражения в Сенегале обнаружен 27 августа у человека, который приехал в Дакар из Гвинеи 20 августа. Благодаря оказанному лечению больной выздоровел и отбыл на родину в конце сентября. Других случаев заражения в стране не было. 17 октября ВОЗ заявила, что распространение вируса Эбола в Сенегале остановлено. За 45 дней в этой стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания.

Демократическая Республика Конго 

24 августа Власти Демократической Республики Конго сообщили о двух подтвержденных случаях смерти от геморрагической лихорадки Эбола. Однако данная вспышка не связана с эпидемией в Западной Африке.

9 сентября в Министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго сообщили о том, что в этой стране от лихорадки Эбола уже погибли 35 человек и ещё у 14 подтверждено заражение вирусом Эболы.
15 ноября власти Демократической республики Конго заявили о завершении вспышки лихорадки Эбола на территории страны.

Россия 
1 февраля 2015 года с подозрением на болезнь, вызванную вирусом Эбола, в спецгоспиталь Уссурийска был помещён сотрудник «Красного Креста», вернувшийся в Россию, проработав некоторое время в Сенегале и Гвинее.

3-4 февраля Роспотребнадзор официально заявил, что сотрудник Красного Креста с подозрением на Эболу не заражён опасным вирусом. Все летевшие в самолёте с «пациентом» были сняты с медконтроля. Сотрудник Красного Креста был выпущен из противочумного госпиталя.

Также, в России было зафиксировано 40 случаев подозрения на Эболу, но ни один из них не подтвердился, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«За весь период наблюдения с признаками инфекционных болезней были госпитализированы и обследованы на лихорадку Эбола около 40 человек. Все результаты — отрицательные. Все необходимые мероприятия проведены», — отметила она.

Меры 
Авиакомпании British Airways, Asky (Панафрика) и Arik Air (Нигерия) прекратили полеты в Либерию и Сьерра-Леоне.

Emirates Airline (ОАЭ) прекратили полеты в Гвинею.

11 августа Кот-д’Ивуар прекратил полеты в Либерию, Гвинею и Сьерра-Леоне.

С 19 августа Кения закрывает границу для пассажиров, прибывающих из Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Авиакомпания Keina Airways заявила о прекращении с 19 августа полетов в Либерию и Сьерра-Леоне.

Власти Саудовской Аравии не будут выдавать гражданам Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии визы для совершения хаджа и умры.

С 18 августа Камерун закрывает воздушные, морские и сухопутные границы с Нигерией и ограничивает контакты с другими странами, в которых выявлены случаи заражения.

C 21 августа Сенегал и ЮАР закрыли границы со странами, охваченными эпидемией лихорадки Эбола.

С 19 по 21 сентября в Сьерра-Леоне объявлен общегосударственный карантин. В течение этого времени населению приказано не выходить из домов. А в это время 30 тысяч добровольцев обходили дома, чтобы выявить заболевших, а также разъясняли людям, как избежать заражения вирусом.

В октябре Германия и Франция заявили о намерении совместными усилиями организовать в Нигерии обучение медицинского персонала, который сможет быть задействован в странах региона, пострадавших от эпидемии.

В октябре 2014 года Марокко из-за эпидемии отказалось от проведения футбольного Кубка африканских наций, который должен был пройти в январе—феврале 2015 года. Право проведения турнира за два месяца до его начала было передано Экваториальной Гвинее.

25 января 2015 года в Женеве прошла Специальная сессия Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, посвящённая борьбе со вспышкой Эболы в Западной Африке.

Причины распространения эпидемии 

Причинами быстрого распространения эпидемии являлись слабая гигиена и санитария, местные обычаи похорон, как считают врачи, в том числе и заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Виктор Малеев. Он находился в районе эпидемии в Гвинее и сообщал:
На распространение вируса очень сильно влияет дань традициям. Принято, например, целовать покойника перед похоронами, а ведь это один из самых простых способов заразиться. Народ не понимает, что это болезнь, они думают, что их целенаправленно заражают, убивают их. Мы очень стараемся донести им мысль, что нужно выполнять определенные санитарные требования.

Аналогичное высказывание сделала президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф объявляя чрезвычайное положение в стране с 6 августа:
Невежество и бедность, а также укоренившиеся религиозные и культурные традиции продолжают способствовать распространению болезни.

Местное население намеренно укрывало заболевших от врачей, тайно хоронило умерших, хотя, чтобы избежать заражения воды, трупы умерших от эпидемии надо сжигать. Погребение — это один из важнейших ритуалов в Западной Африке. Считается, что от похорон родственника зависит его положение на том свете и благополучие оставшейся семьи на этом (дух покойника будет мешать живущим). Перед похоронами умершего семья должна проверить, что «душа окончательно покинула тело». Для этого тело выносят на террасу дома, окуривают травами и ждут от нескольких дней до нескольких месяцев. Когда родственники убедились, что человек действительно умер, то устраивают похороны. Перед погребением тело обмывают, а в некоторых западноафриканских странах сбривают с тела волосы покойных (для магических ритуалов). Все эти процедуры обычно вели к заражению людей, контактировавших с трупом. Могилы обычно выкапывают вблизи деревень. Для тех, кто умер от тяжелой болезни, могилу копают около ручьев, чтобы «его заболевание уходило вместе с водой», что могло привести к заражению других людей и зверей ниже по течению вирусом Эболы.

Только в августе правительство Либерии приказало сжигать, а не хоронить в земле трупы умерших от Эболы. Однако и в Либерии и в Гвинее приказы правительств о кремации многие местные жители игнорировали и хоронили своих соплеменников, соблюдая все обряды, которые вели к дальнейшему заражению.

Многие жители отказывались сдавать анализы, вооруженные родственники силой отбирали госпитализированных, которых потом ловили по всему городу, как это было в столице Сьерра-Леоне, городе Фритауне, при этом возникали стихийные демонстрации, которые разгонялись полицией с применением оружия.

Так, в апреле, реальная угроза насилия вынудила организацию «Врачи без границ» эвакуировать весь состав своего лечебного центра в Гвинее, работающего с 2010 года. Возникшая среди жителей паника довела до того, что они набрасывались на медработников, угрожая сжечь больницы, где лежат больные Эболой. В Либерии и Сьерра-Леоне военные охраняли медицинские учреждения и персонал.

В Сьерра-Леоне, где было максимальное число заболевших, тысячи людей протестовали у крупнейшего в стране лечебного центра в городе Кенема, и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Демонстрация была вызвана слухами с местного рынка о том, что эпидемия используется для оправдания «каннибалистических практик» местного лечебного центра.

Сказывался недостаток нормального оснащения врачей, которые часто заражались сами и заражали других. 5000 комплектов было прислано ВОЗ, но часто медицинский персонал настолько слабо обучен и проинструктирован, что даже имея защитные средства, останавливал кровь у травмированных голыми руками.

Лечение 

Борьба с эпидемией осложнена тем, что в настоящий момент не существует никакого конкретного лечения или вакцины ни для людей, ни для животных. Проводятся испытания нескольких вакцин, но готовые для клинического использования вакцины отсутствуют. Тяжелобольным пациентам необходима интенсивная симптоматическая терапия. В тяжёлых случаях требуется интенсивная поддерживающая терапия. Пациенты часто страдают от обезвоживания и нуждаются во внутривенных вливаниях или пероральной регидратации с помощью растворов, содержащих электролиты.

В отсутствие эффективного лечения и вакцин для людей повышение информированности в отношении факторов риска инфицирования вирусом Эбола и индивидуальных мер защиты является единственным путём сокращения заболеваемости и смертности среди людей.

13 августа власти Канады заявили, что готовы передать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) партию экспериментальной сыворотки от лихорадки Эбола.

19 августа министр информации Либерии Льюис Браун объявил, что в лечении лихорадки Эбола достигнуты «значительные улучшения» после получения пробной вакцины.

1 января 2015 года в бюллетене Всемирной организации здравоохранения было сообщено о тестировании в сжатые сроки двух вакцин, имеющих наибольший потенциал для того, чтобы остановить в дальнейшем вспышку заболевания.

Экспериментальные лекарства и вакцины, применяемые на людях 

Компания Tekmira Pharmaceuticals из Канады получила от США грант в размере $140 млн на разработку вакцины под названием «TKM-Ebola» и разрешение американского управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов на ограниченные испытания вакцины на людях.

Испытание на людях проходит вакцина ZMapp, разрабатываемая совместно правительством США и Канады.

25 августа 2015 года глава секретариата правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио готов предоставить препарат для лечения лихорадки Эбола, который был одобрен японскими властями как лекарство от гриппа, но пока не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения, — фавипиравир (T-705). Препарат разработан Toyama Chemical, дочерней компанией Fujifilm. Ранее её представители утверждали, что запасов лекарства хватит более чем на 20 тысяч заражённых.

9 сентября 2015 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании Общероссийского народного фронта сообщила, что российские ученые разрабатывают вакцину от смертельной лихорадки Эбола.

В июле 2015 года исследователи объявили об успешных результатах испытаний разработанной в Канаде вакцины rVSV-ZEBOV.

Изменение во времени 
Временная шкала вспышки эпидемии на основе данных, предоставленных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США

2015 год

2014 год

Ответные меры общественного здравоохранения 
1. Под руководством правительства Мали, ВОЗ, организации «Врачи без границ», Альянса за международные медицинские действия, Международного медицинского корпуса, Проекта Мусо, организации «Спасти детей» и Плана Мали национальные и международные специалисты были направлены в Бамако и Каес.

2. В сотрудничестве с ВОЗ Министерство здравоохранения создает командную структуру по происшествию, с тем чтобы: принять скоординированные ответные меры, включая эпиднадзор и отслеживание контактов, ведение случаев, безопасные захоронения, социальную мобилизацию и логистику; ускорить завершение изолятора в Центре разработки вакцин в Бамако, Мали; и обеспечить регулярные связи с общественностью.

3. ВОЗ провела совещание Целевой группы по БВВЭ для приоритизации действий и обсуждения распределения ролей и ответственности с партнерами.

4. Местные органы проводят подготовку персонала, работающего в учреждениях здравоохранения, куда поступила эта пациентка; кроме того, в этих учреждениях проводятся дезинфекция и замена оборудования. В больнице Фуссейни Дау разработан план ведения случаев БВВЭ.

ВОЗ и другие партнеры мобилизуют и направляют дополнительных специалистов для оказания помощи Министерству здравоохранения. Также осуществляется мобилизация необходимых материальных и логистических ресурсов, необходимых для поддерживающего ведения пациентов и для всех аспектов борьбы со вспышкой.

Примечания

Ссылки 
 
 World Health Organization Outbreak Updates
 Ebola Spreads to Guinea Capital
 Mali on Alert over Ebola
 Сайт про вирус Эбола (Новости,События, Видео, История, Статистика)

Эпидемии 2014 года
Эпидемии 2015 года
Эпидемии в Африке
Лихорадка